Benkovac je lahko:
 Benkovac Fužinski (Hrvaška)
 Benkovac, Okučani (Hrvaška)
 Benkovac (Hrvaška)